Хула хоп је прстен пречника око 80 сантиметара. Направљен од лаке пластике најчешће неке јарке боје. У питању је комад пластичне цеви, пречника око 3 сантиметра, који је савијен у круг. Служи за забаву тј. да се стави око струка особе која га заврти око себе а онда љуљајућим покретима из струка и кукова, одржава и даље кружно кретање. Циљ играча је да што дуже задржи прстен у покрету тј. да му не падне на земљу.

Назив је највероватније добио по играчицама са Хаваја које изводе своје покрете кружним покретима из кукова.

Светско лудило окретања Хула хопа је трајало пар година и било је популарно као сличне забеве светских размера нпр. Рубикова коцка.

Одржавана су такмичења у дужини окретања хула-хопа, многи су се укочили, лекари су позивали на опрез...

Од хула-хопа су остале хула хоп чарапе.

Спољашње везе 

Забава